Алда:

 Алда — река в Томской области.
 Алда, Алан (ур. Альфонсо Джозеф Д’Абруццо; род. 1936) — американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер, сын Роберта Алды.
 Алда, Роберт (ур. Альфонсо Джузеппе Джованни Роберто Д’Абруццо; 1914—1986) — американский актёр, певец и танцор.